Оксаро́й () или Аксара́й (букв. Бе́лый дворе́ц) — бывшая официальная и главная государственная рабочая резиденция первого президента Республики Узбекистан — Ислама Абдуганиевича Каримова в Яккасарайском районе Ташкента, на улице Афросиаб. Ныне превращён в музей и входит в состав «Научно-просветительского комплекса Ислама Каримова» — крупного мемориально-музейно-просветительского комплекса, посвященного Исламу Каримову. Перед дворцом в августе 2017 года установлен памятник Исламу Каримову.

Дворец был заложен первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Был построен в 1999 году, за шесть месяцев, совместно с югославской компанией Energoprojekt Visokogradnja. Построен в центре крупного парка, который в советское время был известен под названием «Пионер». На территории парка сохранилась кирпичная арка и ворота времён Российской империи.

Своё название получило в честь дворца Ак-Сарай — резиденции Амира Тимура в его родном городе Шахрисабзе, который ныне находится на юге Узбекистана, в Кашкадарьинской области.

Общая площадь дворца составляет 5460 м². С момента постройки и вплоть до смерти Ислама Каримова в сентябре 2016 года, дворец являлся официальной и главной государственной рабочей резиденцией президента Узбекистана — являясь закрытым для рядовых граждан стратегическим и тщательно охраняемым объектом. Не разрешалось фотографирование и видеосъемка дворца и окружающей его территории. Второй президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после официального вступления в должность, отказался от дворца Оксарой и распорядился превратить дворец в музей. В декабре 2016 года Олий Мажлис Республики Узбекистан подготовил постановление, согласно которому в резиденции Оксарой будет создан мемориальный музей первого президента Республики Узбекистан
. После освобождения дворца в конце 2016 года, новый президент Шавкат Мирзиёев временно переехал на второй этаж здания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а позже переехал на специально подготовленный для него новую главную официальную государственную рабочую резиденцию Куксарой (или Куксарай).

«Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова» 
Полное название «Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан». Комплекс был торжественно открыт 30 января 2017 года — в день рождения Ислама Каримова. Дворец и комплекс окружает большой парк и небольшая площадь, где установлен памятник Исламу Каримову. В состав комплекса входят крупный музей, научно-исследовательский и образовательный центр, библиотека и читальный зал, конференц-зал, памятник Исламу Каримову, парк Ислама Каримова. Для посетителей открыт доступ ко всем залам дворца, в том числе в личный рабочий кабинет президента, в зал для принятия послов, иностранных делегаций, зал для награждений, зал заседаний и другие помещения. В музее представлены личные вещи Ислама Каримова, различные предметы, относящиеся к нему, подарки от иностранных и отечественных лиц, многочисленные картины, документы, слайды и другие экспонаты, касающиеся первого президента Узбекистана. В библиотеке имеется богатый выбор книг, относящихся как к Исламу Каримову, так и к другим темам, касающихся Узбекистана. При комплексе работает «Республиканский общественный благотворительный фонд Ислама Каримова».

См. также 
 Белый дом (США)
 Елисейский дворец (Франция)
 Сенатский дворец Московского Кремля (Россия)
 Дворец «Акорда» (Казахстан)
 Дворец Нации (Таджикистан)
 Дворец «Огузхан» (Туркменистан)

Примечания

Ссылки 
 islomkarimov.uz — официальный сайт комплекса 
 fondkarimov.uz — официальный сайт фонда 

Здания и сооружения, построенные в 1999 году
Официальные резиденции глав государств
Ислам Каримов
Дворцы Ташкента
Музеи Ташкента
Достопримечательности Ташкента
Появились в 1999 году в Узбекистане